«О́гненные доро́ги» () — советский многосерийный художественный телевизионный фильм 1977—1984 гг. в жанре кинороман. Режиссёр — Шухрат Аббасов, производство «Узбекфильм».

О фильме 
Кинороман рассказывает о жизни и трагической судьбе знаменитого узбекского поэта, драматурга, композитора, революционера и общественного деятеля Хамзы Хакимзаде Ниязи. В основе сюжета — роман Камиля Яшена «Хамза» и повесть Любови Воронковой «Неистовый Хамза». В фильме использованы стихи и мелодии Хамзы.

 Фильм 1 (1—4 серии). «Сердце поэта» (1978 г.).
 Фильм 2 (5—8 серии). «В поисках истины» (1979 г.).
 Фильм 3 (9—12 серии). «Певец революции» (1982 г.).
 Фильм 4 (13—14 серии). «Борющийся Туркестан» (1984 г.).
 Фильм 5 (15—17 серии). «Моя республика» (1984 г.).

В ролях 
 Ульмас Алиходжаев — Хамза Хакимзаде Ниязи (озвучивание — Сергей Малишевский)
 Наби Рахимов — Ибн-Ямин, отец Хамзы
 Лола Бадалова (Фильм 1) — мать Хамзы
 Аида Юнусова — Ачахон, сестра Хамзы (озвучивание — Наталья Рычагова)
 Бахтиёр Ихтияров (Фильм 2) — Юсупджан, дядя Хамзы (озвучивание — Юрий Саранцев)
 Пулат Саидкасымов — Завки, поэт-демократ, учитель и наставник Хамзы
 Якуб Ахмедов — шейх Исмаил-Ходжа (озвучивание — Феликс Яворский)
 Абдульхайр Касымов — Ахмадбай, богатый торговец
 Дилором Камбарова (Фильм 1) — Зубейда, дочь Ахмадбая
 Тамара Шакирова — Юлдузхон, жена Ахмадбая (озвучивание — Наталья Гвоздикова)
 Баходир Юлдашев — Алчинбек Назири, друг Хамзы, второй муж Юлдузхон (озвучивание — Александр Белявский)
 Бимболат Ватаев — Садыкджан Салихбаев, богатый купец Коканда (озвучивание — Михаил Погоржельский)
 Раззак Хамраев — шейх Хазрат, глава духовенства Коканда (озвучивание — Алексей Консовский)
 Джавлон Хамраев — Маткауль, слуга и телохранитель шейха Хазрата (озвучивание — Даниил Нетребин)
 Игорь Дмитриев — Виктор Медынский, уездный начальник полиции Коканда
 Данута Столярская — Мария Медынская, жена Виктора Медынского
 Юрий Дубровин — Николай Григорьевич, белёсый офицер (капитан полиции)
 Юрий Гусев — Степан Соколов
 Сергей Яковлев — русский доктор
 Виталий Леонов — шпик
 Шавкат Абдусаламов — Умид Абдусаламов
 Мурад Раджабов — Гафур
 Максуд Мансуров — Хидоят
 Тимофей Спивак — Ричардсон, руководитель британской разведки в Индии и Туркестане
 Батыр Закиров (Фильм 3) — Рабиндранат Тагор (озвучивание — Алексей Консовский)
 Махарбек Кокоев (Фильм 3) — Махарбек - турок контрабандист (озвучивание — Владислав Ковальков)
 Шухрат Иргашев (Фильмы 3, 5) — член редколлегии журнала «Кингаш»
 Всеволод Сафонов (Фильм 3, 5) — товарищ Андрей
 Николай Бармин (Фильм 3) — Н. Баршин, руководитель подполья Одессы
 Отар Коберидзе (Фильм 3) — Дюндар, богатый турок (озвучивание — Владимир Дружников)
 Тамара Яндиева (Фильм 3) — Рабия, наложница Дюндара
 Виктор Саитов (Фильм 4) — М. В. Фрунзе (в титрах —  В. Сеитов)
 Лев Прыгунов (Фильм 4) — Д. А. Фурманов (роль озвучивал другой актёр)
 Расим Балаев (Фильм 4) — Эмир Бухарский
 Галина Федотова (Фильмы 1—2) — Аксинья
 Наталья Варлей (Фильмы 4—5) — Мария Кузнецова, актриса в театре Хамзы
 Санат Диванов — Файзулла Ходжаев
 Алимжан Ташкенбаев — Юлдаш Ахунбабаев
 Раджаб Адашев — бай
 Генрих Осташевский — Антон Петрович, начальник полиции Одессы
 Гани Агзамов — мулла
 Закир Мухамеджанов (Фильм 5) — Шавкат, писатель Клара Джалилова — одна из жён Садыкджан-бая

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Шухрат Аббасов
 Режиссёр — Джамшид Абидов
 Ассистенты режиссёра — В. Яковлев, Э. Кенжаев, Б. Халиков, В. Жирнова, А. Уланов
 Авторы сценария — Камиль Яшен, Борис Привалов, Шухрат Аббасов
 Главный оператор — Трайко Эфтимовский
 Оператор — Абдурахим Исмаилов
 Операторы — М. Исмаилов, Э. Искандеров
 Композитор — Румиль Вильданов
 Звукооператоры — Джалал Ахмедов, Израиль Аркашевский
 Главный художник — Анатолий Шибаев
 Художник — Низом Нуритдинов
 Художник по костюмам — С. Рыфтина
 Художник-гримёр — Г. Заиров
 Гримёры — Б. Темиров, М. Адилов
 Монтажёры — Л. Ефимова, Р. Кадряева
 Редакторы — К. Гельдыева, Р. Мергенбаева, Д. Булгаков
 Комбинированные съёмки:
 Оператор — А. Шкарин
 Художник — Х. Рашитов
 Ассистент оператора — М. Закиров
 Ассистент художника — С. Шерстюк
 Консультант — доктор филологических наук Лазиз Каюмов
 Симфонический оркестр Госкино СССР
 Дирижёр — Сергей Скрипка
 Зам. директора картины — Т. Каноатов, В. Бабаджанов
 Директор картины — В. Акмалов

Технические данные 
 Цветной
 Фильм снят на плёнках шосткинского химкомбината «Свема» и казанского химзавода «Тасма»

Ссылки 
  // Энциклопедия кино
 Сериал «Огненные дороги» // Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
Огненные дороги (сериал 1977) // www.кинопоиск.ру/series/428643/ ( перенаберите кинопоиск.ру на англ.яз. иначе ссылка не откроется ).

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1977 года
Телесериалы студии «Узбекфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Драматические телесериалы СССР
Биографические телесериалы СССР
Исторические телесериалы СССР
Телесериалы СССР на военную тематику
Исторические телесериалы о XX веке
Экранизации литературных произведений
Фильмы-биографии о композиторах
Фильмы о революционерах
Фильмы о Гражданской войне в Средней Азии
Советские фильмы о Гражданской войне в России